Мишель Террьен (, 4 ноября 1963, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский хоккейный тренер. Террьен также тренировал «Канадиенс» с 2000 по 2003 и с 2012 по 2017 годы, потом было три с половиной сезона в «Питтсбурге».

До того, как стать тренером, Террьен играл в хоккей на профессиональном уровне, набрав в общей сложности 86 в 206 матчах в АХЛ и вместе с «Шербрук Канадиенс» выиграл Кубок Колдера в 1985 году. В том золотом составе был и Патрик Руа.

Свою карьеру тренера он начинает в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека в клубе «Лаваль Титан», потом переходит в «Грэнди Предаторз», с которым выигрывает в 1996 году выигрывает Мемориальный кубок и тем самым прерывает 25-летнюю серию без побед на Мемориальном кубке команд из Квебека.

Мишель Террьен один воспитывает двоих детей: дочку зовут Элизабет, а мальчика — Чарльз.

Карьера тренера

Монреаль Канадиенс 

В 2000 году, после 13 поражений и всего пяти побед, Монреаль Канадиенс уволняют главного тренера Алена Виньо и нанимают Мишеля Террьена. Статистика Канадиенс после прихода Террьена улучшилась, но они все равно не попали в плей-офф.

В своем первом полном сезоне в качестве главного тренера Канадиенс Мишель с «Хабами» выиграл 36 игр при 31 поражениях и набрал на 16 очков больше, чем в прошлом сезоне. В плей-офф Канадиенс Террьена в первом раунде в шести матчах выиграл «Бостон Брюинз», а затем также в 6 играх проиграл «Каролине Харрикейнз».

После хорошего начала сезона 2002/03, когда они выиграли 16 матчей из 34, Хабы выиграли всего два матча из следующих 12 игр. Это побудило генерального менеджера Андре Савара уволить Мишеля Террьена. Террьен в Монреале одержал 77 побед и потерпел 114 поражений.

Питтсбург Пингвинз 

В течение двух с половиной сезонов Террьен был главным тренером клуба АХЛ Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз, фарм-клуба Питтсбург Пингвинз. Он привел Уилкс-Барре к Кубку Колдера в 2005 году.

В сезоне 2007/08 Пингвины под руководством Мишеля Террьена дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили Детройту в шести матчах.

18 июля 2008 года Therrien подписал новый контракт с пингвинами, рассчитанный до конца сезона 2010/11.

Старт следующего сезона стал одним из лучших истории франшизы, однако значительно замедлился ближе к декабрю. 15 февраля 2009 года, на следующий день после поражения 6-2 от  Торонто Мейпл Лифс, Террьен был освобожден от должности главного тренера Питтсбург Пингвинз. Дэн Бэйлсма занял пост главного тренера и выиграл Кубок Стэнли, одержав победу в семи матчах над Детройт Ред Уингз.

Возвращение в Монреаль 

5 июня 2012 года вице-президент и генеральный менеджер Монреаль Канадиенс Марк Бергевин объявил о возвращении Мишеля Террьена . Первый сезон после возвращения стал успешным. Хабы выиграли свой Северо-восточный дивизион, но проиграли в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли Оттаве в пяти играх. В следующем сезоне Монреаль дошёл до финала Восточной конференции, где уступил Нью-Йорк Рейнджерс в шести матчах. После окончания сезона генеральный менеджер Канадиенс Марк Бергевин и Мишель Террьен заключили новый четырехлетний контракт.

Тренерская статистика

Награды и достижения 

 Как игрок в 1985 году выигрывает Кубок Колдера
 Как тренер в 1995 году - Рон Лапойнт Трофи
 Президентский кубок - 1996
 Мемориальный кубок - 1996
 Поль Дюмон Трофи - 1997

Примечания

Ссылки 
 Статистика Мишеля Террьена на hockeydb.com
 Профиль Мишеля Террьена на NHL.com

Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Монреаль Канадиенс»
Тренеры «Питтсбург Пингвинз»